Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–0, 7–5 Chris Evert e Wendy Turnbull.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
n/a
n/a
 Steffi Graf /  Elizabeth Smylie (semifinali)
 Zina Garrison /  Barbara Potter (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Jana Novotná (quarti di finale)
 Chris Evert /  Wendy Turnbull (finale)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (primo turno)

 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (terzo turno) 
 Catarina Lindqvist /  Robin White (terzo turno) 
 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (terzo turno) 
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (primo turno) 
 Patricia Hy /  Etsuko Inoue (terzo turno) 
 Michelle Jaggard-Lai /  Marcella Mesker (terzo turno) 
 Ann Henricksson /  Christiane Jolissaint (terzo turno) 
 Belinda Cordwell /  Julie Richardson (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1988